Brigette Lacquette (née le  à Dauphin, dans la province du Manitoba) est une joueuse canadienne de hockey sur glace. Elle évolue au poste de défenseure dans la ligue élite féminine professionnelle. Elle a remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Elle a également représenté le Canada dans trois championnats du monde, remportant deux médailles d'argent et une de bronze.

Elle remporte également la Coupe Clarkson avec l'Inferno de Calgary en 2016 et 2019.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Bisons du Manitoba || U Sports|| 6 || 1 || 4 || 5 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2011-2012 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 36|| 5 || 15 || 20 || 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA ||34 || 8|| 16|| 24|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2013-2014 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA  || 36 || 7|| 18|| 25|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Inferno de Calgary || LCHF || 10|| 2|| 8|| 10|| 12|| 3|| 1|| 2||3|| 4
|-
| 2016-2017 || Inferno de Calgary || LCHF || 19|| 4|| 10|| 14|| 30||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Canada ||  || 12|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Inferno de Calgary || LCHF || 24|| 2|| 16|| 18|| 34|| 4|| 1|| 2|| 3|| 18

|  106  ||  20 ||  49 ||  69  ||  166  ||  ||  ||  ||  || 

|  53 ||  8||  34||  42 ||  76 || 7 ||  2|| 4 || 6 || 22

Au niveau international

|-
| 2009 ||align="left"| - 18 ans ||align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5|| 1|| 4|| 5|| 4|| +6|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2010 ||align="left"| - 18 ans ||align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5|| 2|| 11|| 13|| 6|| +15|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2015 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 ||1 || 2 || +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 6 || 6 || 2 || +7|| align="left"| Médaille de bronze

Références 

Joueuse canadienne de hockey sur glace
Franco-manitobain
Naissance en novembre 1992
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée d'argent olympique canadienne
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueuse des Inferno de Calgary
Défenseuse de hockey sur glace
Athlète des Bisons
Joueuse de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth